Rubinstein er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 Anton Rubinstein
 Arthur Rubinstein
 Gillian Rubinstein
 Helena Rubinstein
 Ida Rubinstein
 Joseph Rubinstein
 Lev Rubinstein
 Nikolaj Rubinstein
 Susanna Rubinstein
 Zelda Rubinstein